Joan Uriach i Lafita (Barcelona, 1896 - Barcelona, 1934), futbolista català.
 Joan Uriach i Marsal (Barcelona, 1929), empresari del sector farmacèutic català.